Mount Shasta – czynny wulkan w USA
 Mount Shasta – miasto w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie Siskiyou